Das UNICEF Open 2010 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 13. bis zum 19. Juni 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch